Община Фенланд () е една от шестте административни единици в област (графство) Кеймбриджшър, регион Източна Англия. Населението на общината към 2008 година е 91 800 жители разпределени в множество селища на територия от 546.45 квадратни километра. Главен град на общината е Марч.

География 
Община Фенланд е разположена в северната част на графството, по границата с областите Линкълншър и Норфолк.

Градове на територията на общината:

Демография 
Разпределение на населението по религиозна принадлежност към 2001 година:

Източници

Външни препратки 
 Официална страница

Кеймбриджшър
Общини в Англия